Fryderyka Luiza z Hesji-Darmstadt (ur. 16 października 1751 koło Prenzlau, zm. 25 lutego 1805 w Berlinie w Pałacu Monbijou) – królowa Prus.

Fryderyka Luiza była córką Ludwika IX, landgrafa Hesji-Darmstadt i jego żony Karoliny Wittelsbach. Jej siostrą była wielka księżna Rosji – Wilhelmina Luiza z Hesji-Darmstadt. 14 lipca 1769 roku Fryderyka Luiza wyszła za mąż za Fryderyka Wilhelma II Hohenzollerna, bezpośrednio po jego rozwodzie z Elżbietą Krystyną z Brunszwiku-Wolfenbüttel.

Chociaż Fryderyk Wilhelm był poligamistą i miał liczne kochanki, mieli razem ośmioro dzieci:
 Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern (1770–1840) – król Prus;
 Wilhelmina (1772–1773);
 Fryderyk Ludwik Karol (1773–1796);
 Fryderyka Wilhelmina (1774–1837) – żona króla Holandii Wilhelma I Oranje-Nassau;
 Henryk;
 Augusta Krystyna (1780–1841) – żona Wilhelma II, elektora Hesji;
 Karol Henryk (1781–1846);
 Fryderyk Wilhelm (1783–1851).

Pruskie królowe
Dynastia heska
Urodzeni w 1751
Zmarli w 1805